Амберьё-ан-Бюже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент коммуны — Эн. Входит в состав кантона Амберьё-ан-Бюже. Округ коммуны — Белле.

Код коммуны — 01004.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 13 835 человек.

История 
В Амберьё-ан-Бюже появилась масонская ложа «Fraternité bugeysienne» (Бюженское братство) под юрисдикцией Великого востока Франции.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Эн